Спе́ктор — еврейская фамилия.

По данным «Еврейской энциклопедии», фамилия Спектор (а также Спектер, Спиктор, Шпектор, Шпектар, Спектор-Шпектор, Спектерман, Спекторман, Шпектерман, Спекторов, Спектарев, Спектров, Шпекторов, Спекторовский, Спекторский, Шпекторский и Шпекторовский) происходит от слова инспектор, которым назывался член еврейской общинной администрации, в обязанности которого входило наблюдение за школами и общественной моралью.

Известные носители 
 Спектор, Бейлон (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Спектор, Григорий Владимирович (род. 1926) — российский музыкальный и театральный критик, драматург, публицист, режиссёр, педагог.
 Спектор, Джонатан (род. 1986) — американский футболист.
 Спектор, Исай Исаакович (1916—1974) — советский театральный и российский деятель, актёр, директор фронтового филиала, директор-распорядитель Театра Вахтангова, заслуженный работник культуры России.
 Спектор, Марк Борисович (1903—1985) — начальник 6-го отдела, впоследствии 7-го отдела 2-го управления НКВД СССР, полковник.
 Спектор, Мордхе (1858—1925) — еврейский прозаик (идиш).
 Спектор, Морис (1898—1968) — один из создателей и лидеров Канадской компартии.
 Спектор, Оскар Григорьевич (1901—1950) — советский семитолог, литературный критик.
 Спектор, Регина Ильинична (род. 1980) — американская певица.
 Спектор, Ронни (1943—2022) — американская певица, жена Ф. Спектора.
 Спектор, Уоррен (род. 1955) — американский разработчик компьютерных игр.
 Спектор, Фил (1939—2021) — один из создателей современной поп-музыки.

См. также 
 Спектер